Lima Kaum (plaats), een plaats in Indonesië
Lima Kaum (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing